L'appellation Loup de Mongolie peut désigner deux sous-espèces de loups de l'espèce Canis lupus :
 Canis lupus chanco
 Canis lupus laniger